Кольцов, Константин:
 Кольцов, Константин Евгеньевич (род. 1981) — белорусский хоккеист.
 Кольцов, Константин Михайлович (1916—1943) — чувашский советский писатель, поэт и очеркист.